est un terme japonais dérivé du verbe  qui signifie « recevoir » ou « subir ».

Dōjin 
Dans les dōjin (hentai, yaoi, yuri), le uke est le personnage dominé au sein d'un couple, à la différence du seme qui lui est le dominant. Par exemple, dans le manga Junjou Romantica, les personnages de Misaki Takahashi et de Hiroki Kamijou sont de parfaits exemples de uke.

Arts martiaux 
Dans la pratique de certains arts martiaux, on appelle tori celui qui exécute la technique et uke celui qui la subit.

Lexique des arts martiaux japonais